Il torneo di calcio maschile agli Island Games 2005, che si sono svolti nelle Isole Shetland, fu la nona edizione della competizione. I 37 incontri si svolsero tra il 10 ed il 15 luglio 2005 e videro la vittoria finale delle Isole Shetland, che batterono in finale Guernsey 2-0.

Formato
Fu giocato da 10 squadre, suddivise in due gruppi da cinque ciascuno. Il torneo era organizzato in due fasi: la prima prevedeva un girone all'italiana con gare di sola andata; nella seconda le squadre dei due gironi si affrontavano in base alla posizione in classifica per assegnare le posizioni finali, dal decimo al primo posto.

Partecipanti

Competizione

Fase a gruppi

Gruppo 1

Gruppo 2

Fase finale

Finale 9º-10º posto

Finale 7º-8º posto

Finale 5º-6º posto

Finale 3º-4º posto

Finale

Campione
Campione Island Games 2005

ISOLE SHETLAND(Primo titolo)

Classifica finale

Capocannonieri
4 gol
 Peter Langridge
 Johnny Myers
 Martti Pukk

3 gol
 Scott MacIver
 Gordon Marrison
 Paul Murray
 John Montgomery
 Salomon Thomassen

Voci correlate
Island Games 2005
Calcio agli Island Games
Calcio agli Island Games 2005
Calcio agli Island Games 2005 - Torneo femminile
Calcio indipendente dalla FIFA

Collegamenti esterni 

2005
Island Games 2005